Сен-Кутан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Кутан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр